Das Dubai Duty Free Women’s Open 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 16. bis 23. Februar 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Dubai